

Toponymes

Forteresse de Mont-Royal, construite par Vauban en aval de Trèves en 1688 et détruite après le traité de Ryswick (1697).

Le mont Royal est un mont situé sur l'île de Montréal.
Le parc Mont-Royal est un parc public sur cette montagne.
Mont-Royal est une ville de l'agglomération de Montréal.
Mont-Royal est une station de train de banlieue dans cette ville.
Mont-Royal est une station de métro de Montréal.
Mont-Royal est une circonscription électorale provinciale du Québec.
Mont-Royal est une circonscription électorale fédérale du Canada.
Le Collège Mont-Royal est une école privée de niveau secondaire de Montréal.
Mount-Royal, série télévisée québécoise diffusée en 1990.

Aussi:
 L'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal de Montréal.
 Le quartier Plateau Mont-Royal de cette ville.

Mont-Royal est  le nom pré-révolutionnaire de Sarreinsberg en Moselle.

Télévision
 Mont-Royal (série télévisée)

Voir aussi 
 Mont-ral en catalan et Montreal en castillan, commune de la province de Tarragone en Catalogne (Espagne).
 , équivalent allemand de Mont-Royal.